Vrigny (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Vrigny (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Vrigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny